Az Emőd az alábbiakat jelentheti:

Emőd, település
Emőd, keresztnév